Hühnerberg ist der Name folgender Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Hühnerberg (Vorkarwendel) (1625 m), im Vorkarwendel, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hühnerberg (Oberems) (636,0 m), im Taunus bei Oberems, Hochtaunuskreis, Hessen
 Hühnerberg (Schwaben) (ca. 570 m), bei Harburg, Landkreis Donau-Ries, Schwaben, Bayern
 Hühnerberg (Lommersdorf) (533,5 m), im Ahrgebirge, bei Lommersdorf, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hühnerberg (Steiermark) (484 m), an der Gemeindegrenze von Fernitz-Mellach zu Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hühnerberg (Biebergemünd) (482 m), im Spessart bei Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hühnerberg (Pfälzerwald) (476,9 m), im Pfälzerwald bei Ramberg (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hühnerberg (Burghaun) (370 m), bei Burghaun, Landkreis Fulda, Hessen
 Hühnerberg (Bad Orb) (340,1 m), im Spessart bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hühnerberg (Wachenbuchen) (ca. 198 m), bei Wachenbuchen, Wetterau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Hühnerberg ist der Name folgender Ortsteile:
 Hühnerberg (Königswinter), Ortsteil der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hühnerberg (Mitterdorf), „Zerstreute Häuser“ der Ortschaft Dörfl an der Raab, Gemeinde Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hühnerberg (Gemeinde Naas), Ortsteil von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hühnerfeldberg
 Hünenberg
 Hünerberg (Begriffsklärung)
 Sender Hühnerberg (Begriffsklärung)
 Trarbacher Hühnerberg